Eburon heeft verschillende betekenissen:

 Lid van het volk der Eburonen, zie: Eburonen
 Uitgeverij, zie: Eburon (uitgeverij)
 Voetbalclub, zie: Eburon (voetbalclub)